Story steht für:

 eine Geschichte oder (fachsprachlich) Narration, siehe Erzählung
 Story (Automarke), eine US-amerikanische Automarke
 eine niederländische Automarke, siehe Internationale Automobiel Maatschappij
 Story (Eric-Clapton-Album), ein Kompilationsalbum von Eric Clapton 
 Handlung (Erzählkunst), in Computerspielen – eine Abfolge von zusammenhängenden, miteinander verketteten Ereignissen
 Story (Social Media), Funktion in sozialen Netzwerken zur Bekanntgabe von kurzen Statusmeldungen
 Story (Zeitschrift), eine Niederländische Boulevardzeitschrift
 Die Story, deutscher Film aus dem Jahr 1984

Story oder Van Story ist der Familienname folgender Personen:
 Jack Trevor Story (1917–1991), britischer Schriftsteller

 Joseph Story (1779–1845), US-amerikanischer Jurist
 Karl Story (* 1967), US-amerikanischer Comiczeichner
 Laura Story (* 1978), US-amerikanische Musikerin, Sängerin und Songwriterin christlicher Popmusik
 Liz Story (* 1956), US-amerikanische Pianistin und Komponistin
 Marcus Van Story (1920–1992), US-amerikanischer Musiker
 Nelson Story (1874–1932), US-amerikanischer Politiker
 Nevil Story Maskelyne (1823–1911), englischer Geologe und Politiker

 William Story (1843–1921), US-amerikanischer Jurist und Politiker
 William Edward Story (1850–1930), US-amerikanischer Mathematiker
 William Wetmore Story (1819–1895), US-amerikanischer Schriftsteller und Bildhauer
 Winston Story (* 1971), US-amerikanischer Schauspieler

Story ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:
 Story (Arkansas)
 Story (Indiana)
 Story (Montana)
 Story (Nebraska)
 Story (Oklahoma)
 Story (Wyoming)
 Story City, eine Stadt im Story County, Iowa
 Story County, Verwaltungseinheit in Iowa

Siehe auch:
 Equity Story
 My Story
 The NeverEnding Story
 Storey
 Stori